Эрнст Вольф:
 Вольф, Эрнст (1861—1935) — немецкий пианист и музыкальный педагог.
 Вольф, Эрнст (1735—1792) — немецкий композитор.
 Вольф, Эрнст Виктор (1889—1960) — немецкий и американский клавесинист еврейского происхождения.